

Nom commun 
 pagi, pluriel du latin pagus désignant une entité territoriale romaine puis, à l'époque médiévale, une subdivision territoriale particulière.
 Liste de pagi
 le pagi, langue papoue parlée en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Toponyme 

 Pági, village du dème de Corfou, sur l'île grecque du même nom.
 Septem pagi, ancien nom donné à un territoire situé près de Rome, sur la rive droite du Tibre.

Patronyme 

 Antoine Pagi (1624-1699), historien et religieux français.
 François Pagi (1654-1721) historien et religieux français.
 Joseph Albert Pagi (1690-1740), religieux français.